Humps ist der Familienname folgender Personen:
 Traudl Junge (1920–2002), deutsche Privatsekretärin Adolf Hitlers, siehe Traudl Junge

Humps ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Humps Island, Insel im Weddell-Meer, Antarktis